La Salle – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Saona i Loara
 La Salle – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Wogezy
 La Salle – miejscowość we Włoszech
 LaSalle – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
 LaSalle – dzielnica Montrealu
 LaSalle – dawna marka samochodów należąca do General Motors
 René-Robert Cavelier de La Salle – francuski odkrywca
Miejscowości w USA:
 La Salle – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 LaSalle – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie LaSalle
 La Salle – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
Gminy w USA:
 La Salle (ang. La Salle Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 La Salle (ang. La Salle Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo LaSalle (ang. LaSalle County) – w stanie Illinois
 hrabstwo La Salle (ang. La Salle County) – w stanie Teksas
Parafie w USA:
 parafia La Salle (ang. La Salle Parish) – w stanie Luizjana

Zobacz też 
 Lasalle